Es pot referir a dues persones:
 Josep Benedito Rovira, arquitecte
 Josep Benedito i Nuez, historiador